Bordères, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Bordères-et-Lamensans, une commune française, située dans le département des Landes et la région Aquitaine ;
 Bordères-Louron, une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ;
 Bordères-sur-l'Échez, une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ;
 Le lac de Bordères, un lac du massif des Pyrénées françaises situé dans les Hautes-Pyrénées.